Telegram kan syfta på

 Telegram – ett skriftligt meddelande avsett att befordras telegrafiskt till mottagaren
 Telegram (musikalbum) – ett remixalbum av den isländska sångerskan och musikern Björk från 1996
 Telegram (musikalbum av Ulf Lundell) – ett musikalbum av Ulf Lundell släppt 2020
 Telegram Records Stockholm – ett svenskt skivbolag som startades 1987
 Telegram bokförlag – ett svenskt bokförlag
 Telegram (programvara)